

Geografia
 Kaufman – località degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea omonima, nello Stato del Texas
 Kaufman – area non incorporata nella Contea di Madison, Illinois, Stati Uniti d'America

Musica 
Kaufman – gruppo musicale italiano

Persone 
 Adam Kaufman – attore statunitense
 Alexis Kaufman – wrestler nota con il ring name Alexa Bliss
 Andy Kaufman – comico e attore statunitense
 Bob Kaufman – poeta e musicista statunitense
 Boris Kaufman – direttore della fotografia russo
 Charlie Kaufman – sceneggiatore, produttore cinematografico e regista statunitense
 George S. Kaufman – commediografo e regista teatrale statunitense
 Jake Kaufman – compositore statunitense
 Jiří Kaufman – calciatore ceco
 Josef Kaufman – calciatore ceco
 Joseph Kaufman – attore e regista statunitense
 Konstantin Petrovič von Kaufman – generale russo
 Lloyd Kaufman – regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico
 Louis Kaufman – violinista e violista statunitense
 Millard Kaufman – sceneggiatore e scrittore statunitense
 Moisés Kaufman – regista e drammaturgo venezuelano naturalizzato statunitense
 Napoleon Kaufman – ex giocatore di football americano statunitense
 Philip Kaufman – regista statunitense
 Sarah Kaufman – lottatrice di arti marziali miste canadese
 William Kaufman – rabbino, teologo ed educatore statunitense

Pagine correlate 

Kaufmann